La Ligue des champions 2011-2012 est la cinquante-deuxième édition de la Ligue des champions féminine de l'EHF.

Elle a vu le club monténégrin du ŽRK Budućnost Podgorica s'imposer pour la première fois en disposant en finale du club hongrois de Győri ETO KC : à égalité 54-54 à l'issue des deux manches de la finale, Podgorica est déclaré vainqueur grâce à la règle du nombre de buts marqués à l'extérieur.

Qualifications

Premier tour de qualifications 
Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour le deuxième tour de qualifications.

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Deuxième tour de qualifications 
Les vainqueurs des tournois sont qualifiés pour la phase de groupe. Les équipes classées à la  ou  sont reversé au  préliminaire de la Coupe des coupes. L'équipe classée à la  est reversé au  préliminaire de la Coupe des coupes.

Tournoi 1 
Le tournoi était organisé par le club danois du Viborg HK qui l'a remporté :

Tournoi 2 
Le tournoi était organisé par le club macédonien du ŽRK Metalurg Skopje et a été remporté par le club norvégien du Byåsen Trondheim :

Tournoi 3 
Le tournoi était organisé par le club polonais du MKS Zagłębie Lubin et a été remporté par le club allemand du Buxtehuder SV :

Tournoi 4 
Le tournoi était organisé par le club suédois du IK Sävehof et a été remporté par le club danois du Randers HK :

Phase de groupe

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tour principal

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Phase finale

Demi-finales

Finale 

 ŽRK Budućnost Podgorica est déclaré vainqueur grâce à la règle du nombre de buts marqués à l'extérieur.

Finale aller

Finale retour

Les championnes d'Europe

Statistiques et récompenses

Meilleures marqueuses 
Les meilleures marqueuses sont :

Meilleures joueuses 
La joueuse serbe du Metz Handball, Kristina Liščević a été élue meilleure espoir de la compétition. Les autres joueuses nommées étaient : Anikó Kovacsics (HUN, Győri ETO KC), Amanda Kurtovic (NOR, Larvik HK), Fie Woller (DEN, FC Midtjylland), Majda Mehmedović (MNE, Buducnost) et  (SLO, Krim Ljubljana).

Les joueuses nommées et élues aux autres postes ne sont pas connues.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue des champions féminine de l'EHF
 Saison 2011-2012
 Coupe des vainqueurs de coupe (C2)
 Coupe de l'EHF (C3)
 Coupe Challenge (C4)
 Ligue des champions masculine (C1)

Liens externes 
 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1